Cepolidae (straalvinnigen), een familie van straalvinnigen die in het Nederlands wordt aangeduid als lintvissen
Cepolidae (slakken), een familie van slakken